Troyansky ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Troyansky (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Stanimir Troyansky (* 1944), bulgarischer Mathematiker